Kupa e Shqipërisë – competizione di calcio maschile
 Coppa d'Albania di pallacanestro maschile – competizione di pallacanestro maschile
 Kupa e Futbollit Femra – competizione di calcio femminile